Jan De Meyer (jurist) (1921 – 2014), Belgisch jurist en CVP-senator
Jan De Meyer (sinoloog) (1961), Belgisch sinoloog en vertaler
Jan de Meyer (I) (circa 1640 – 1698), Noord-Nederlands schilder
Jan de Meyer (II), Noord-Nederlands schilder in de 18e eeuw
Jan de Meyer (1878 – 1950), Nederlands restaurateur, kunstenaar, ontwerper en architect

Zie ook 

 Jan De Maeyer (1949), Belgisch componist, muziekpedagoog en hoboïst